Примейра лига 2021/22 () — 88-й сезон чемпионата Португалии, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Португалии.

В этом сезоне возобновлена полная посещаемость стадионов зрителями, в то время как последняя треть сезона 2019/20 и весь сезон 2020/2021 проводились с ограниченным числом болельщиков или вовсе при пустых трибунах из-за распространения COVID-19 в Португалии.

Чемпионский титул защищал «Спортинг» из города Лиссабона, однако занял в итоге второе место. За тур до окончания соревнования чемпионский титул завоевал «Порту».

Изменения в таблице 

 По итогам сезона  в Примейру повысились:
  «Эшторил-Прая» (1-е место / спустя 3 года).
  «Визела» (2-е место / спустя 36 лет).
  «Арока»(3-е место, победитель стыковых матчей / спустя 4 года).
 По итогам сезона 2020/21 из Примейры выбыли:
  «Насьонал» (18-е место / спустя 1 год)
  «Фаренсе» (17-е место / спустя 1 год)
  «Риу Аве» (16-е место / спустя 13 лет)

Клубы-участники 

 Информация о тренерах по состоянию на август 2021 года.

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Плей-офф на выбывание 
Команда, занявшая 16-ю позицию по итогам розыгрыша играет два матча с командой, занявшей 3-е место во  за право играть в высшем дивизионе на следующий сезон. Матчи между клубами «Морейренсе» и «Шавеш» прошли 21 и 29 мая.

«Шавеш» победил с общим счётом 2:1 и вышел в высший дивизион 2022/2023, «Морейренсе» выбыл во .

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2021/2022
Португалия
Спорт в Португалии в 2021 году
Спорт в Португалии в 2022 году